Агу́льяс:

 Агульяс — мыс Игольный, крайняя южная точка Африки.
  — подводная банка к югу от южного побережья Африки.
 Агульяс — подводная котловина к югу от подводной банки Агульяс.
  — подводное плато к югу от южной оконечности Африки.
 Агульяс — национальный парк, расположен на территории ЮАР, на равнине Агульяс в Западной Капской провинции
 Агульяс-Неграс — горная вершина в Бразилии, известна как Итатиая.